Le Championnat d'Afrique féminin de basket-ball de la FIBA 2009 est le  FIBA Afrique pour les femmes, placé sous l’égide de la FIBA, instance mondiale régissant le basket-ball. 
Le tournoi a été organisé par Madagascar du 9 au  à Antananarivo. Il a été remporté par le Sénégal qui a battu le Mali en finale.

Qualification

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour final

Classement 5 à 8

Classement 9 à 12

Classement final 

Les deux premières équipes sont qualifiées pour le championnat du monde de basket-ball féminin 2010.

Notes et références

Liens externes 
 FIBA Afrique

2009
Basket-ball
Basket-ball Afrique 2009
Afrique
2009 à Madagascar
Sport en octobre 2009